Аэропорт Кеми-Торнио  () расположен в Кеми, Финляндия. Аэропорт находится неподалёку от района Лаутиосаари, на восточном берегу реки Кемийоки, в 6 км к северу от центра города Кеми и в 18 км к востоку от центра города Торнио.

Аэропорт принадлежит и управляется Finavia.

Единственное направление регулярных линий из аэропорта — на Хельсинки-Вантаа. На линии используются воздушные суда ATR 72-500 и ATR 42-500. Зимой 2010 года расписание включало 5 — 6 ежедневных рейсов в будни и воскресенья и два рейса по субботам

Услуги аэровокзала 
Есть небольшое кафе/ресторан перед зоной регистрации, а также небольшой сувенирный магазин. Представлены бюро проката автомобилей нескольких компаний.

Транспортное сообщение и парковка 
Рейсов общественного транспорта прямо до аэропорта не существует. Ближайшая автобусная остановка находится примерно в 700 м от терминала. При использовании такси время в пути до Кеми примерно 15 минут, до Торнио около 25 минут. 

Парковка находится прямо перед терминалом. Плата - 6 евро за сутки, 26 евро за неделю. Подогрев парковочного места (по желанию) - дополнительная плата 6 евро за сутки.

Основное и дополнительное расписание

Статистика

Пассажиры

Грузы и почта

Примечания

Внешние ссылки 

Finavia – Kemi-Tornio Airport
AIP Finland – Kemi-Tornio Airport

Аэропорты Финляндии
Кеми
Торнио